Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2017 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 
  Angelique Kerber (četrti krog)
  Serena Williams (prvak)
  Agnieszka Radwańska (drugi krog)
  Simona Halep (prvi krog)
  Karolína Plíšková (četrtfinale)
  Dominika Cibulková (tretji krog)
  Garbiñe Muguruza (četrtfinale)
  Svetlana Kuznecova (četrti krog)  Johanna Konta (četrtfinale)
  Carla Suárez Navarro (drugi krog)
  Elina Svitolina (tretji krog)
  Timea Bacsinszky (tretji krog)
  Venus Williams (finale)
  Jelena Vesnina  (tretji krog)
  Roberta Vinci (prvi krog)
  Barbora Strýcová (četrti krog)

  Caroline Wozniacki (tretji krog)
  Samantha Stosur (prvi krog)
  Kiki Bertens (prvi krog)
  Zhang Shuai (drugi krog)
  Caroline Garcia (tretji krog)
  Daria Gavrilova (četrti krog)
  Daria Kasatkina (prvi krog)
  Anastazija Pavljučenkova (četrtfinale)
  Tímea Babos (prvi krog)
  Laura Siegemund (prvi krog)  Irina-Camelia Begu (drugi krog)  Alizé Cornet (drugi krog)  Monica Puig (drugi krog)  Ekaterina Makarova (četrti krog)  Yulia Putintseva (drugi krog)  Anastasija Sevastova (tretji krog)''

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2017